

Октябрська — присілок, Армізонський район, Тюменська область
 Октябрська — присілок, Верхньокамський район, Кіровська область
 Октябрська — селище, Верхньокамський район, Кіровська область
 Октябрська — присілок, Камбарський район, Удмуртія